Nogometno društvo Gorica je slovinský fotbalový klub z města Nova Gorica. Založen byl roku 1947 jako FD Gorica, dlouho byl znám též pod názvem HIT Gorica.

Úspěchy 
 4× vítěz 1. slovinské ligy (1995/96, 2003/04, 2004/05, 2005/06)
 3× vítěz slovinského fotbalového poháru (2000/01, 2001/02, 2013/14)
 1× vítěz slovinského Superpoháru (1996)

Výsledky v evropských pohárech

Reference

Externí odkazy 
 

Slovinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1947
Sport v Nové Gorici